Северная Звезда — посёлок в Абдулинском районе Оренбургской области.

Расположен на реке Тирис в 16 км к западу от Абдулино и в 245 км к северо-северо-западу от Оренбурга.

Первыми поселенцами были жители села Зерикла, переехавшие сюда из-за нехватки земли. В 1850-е годы в поселке было 90 дворов. В 1929 году организован колхоз «Коммуна», председателем был Тураев Т. Д.. Впоследствии колхоз был присоединен к колхозу «Известия ВЦИК» села Булатовка. В селе была начальная школа. В настоящее время школа закрыта.

Примечания 

Населённые пункты Абдулинского городского округа